Dement kan syfta på:

Sjukdom 
 Demens

Personer med namnet Dement/DeMent 
 Iris DeMent (född 1961), amerikansk sångerska
 Kenneth Dement (1933–2013), amerikansk utövare av amerikansk fotboll